A16 kan avse

 A16 (motorväg, Belgien)
 A16 (motorväg, Frankrike)
 A16 (motorväg, Grekland)
 A16 (motorväg, Italien)
 A16 (motorväg, Nederländerna)
 A16 (motorväg, Schweiz)